La Division Sud-Est peut faire référence à :
 la Division Sud-Est de NBA (basket-ball).
 la Division Sud-Est de LNH (hockey).

Voir aussi 
 .